Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 2015 i Kazan spelades mellan 27 juli och 8 augusti. Turneringen inleddes med ett gruppspel, där de fyra ettorna kvalificerade sig för kvartsfinaler. Lagen på andra och tredje plats spelade playoff-matcher om de sista platserna i kvartsfinalerna.

Serbien vann turneringen efter att ha besegrat Kroatien i finalen.

Matchresultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

Semifinaler om plats 13-16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Semifinaler om plats 9-12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Semifinaler om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

Världsmästerskapen i simsport 2015